«Ландскруна БоИС» — шведский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Суперэттан, втором по силе дивизионе Швеции. Клуб основан в 1915 году, методом слияния клубов «ИФК Ландскруна» и «Диана». Домашние матчи команда проводит на стадионе «Ландскруна ИП», вместимостью .

Достижения 
 Чемпионат Швеции по футболу: 
 Серебро (1): 1937-38
 Кубок Швеции по футболу:
 Обладатель (1): 1971-72
 Финалист (4): 1949, 1975–76, 1983–84, 1992–93

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Известные игроки 
  Афо Доду
  Аудун Хелгасон
  Фернандо Агуяр
  Кристофер Салливан
  Анти Окконен
  Клас Кронквист
  Даниель Наннскуг
  Йоаким Нильссон
  Бьёрн Нордквист
  Йёрген Петтерссон
  Понтус Фарнеруд
  Андреас Якобссон
  Индрек Зелинский

Известные тренеры 
  Андерс Линдерот
  Хенрик Ларссон
  Ян Йонссон

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт болельщиков 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Швеции